Кубок России по баскетболу среди женщин в сезоне 2011/2012 является IX турниром Российской федерации по баскетболу. Екатеринбургский УГМК стал пятикратным обладателем Кубка (4-й раз подряд).

Регламент 
В Кубке России участвуют все клубы Премьер-Лиги, Суперлиги, молодёжные составы Премьер-Лиги и команды Высшей лиги Чемпионата России в обязательном порядке, а также все желающие команды.

Соревнование проводится в два этапа:
 I этап — VI Кубок В. Кузина: первый раунд, второй раунд и Финал четырёх.
 II этап — финальная часть Кубка России: предварительные игры в группах, 1/4 финала и Финал четырёх.

Кубок В. Кузина

Первый раунд 
Молодёжные команды клубов Премьер-лиги образуют группы «А» и «Б» и играют туром в один круг. Две команды, занявшие 1 и 2-е места в группе «А», и команда-победитель группы «Б» по итогам первого раунда выходят во второй раунд Кубка.

 Группа А  (04—06.09.2011, Иваново)

 Группа Б  (05—07.09.2011, Видное)

Второй раунд 
Команды Суперлиги, две первые команды группы «А» и победитель группы «Б» по итогам первого раунда распределяются на четыре группы «В», «Г», «Д» и «Е». Игры в группах проводятся турами в один круг. Четыре команды, занявшие первые места в каждой группе, выходят в Финал четырёх Кубка В. Кузина.

 Группа В  (13—15.09.2011, Новосибирск)

 Группа Г  (14—16.09.2011, Иваново)

 Группа Д  (12—14.09.2011, Воронеж)

 Группа Е  (15—17.09.2011, Оренбург)

Финал четырёх (22—23.09.11, Москва) 
Во второй этап IX Кубка России в «Предварительный раунд» выходят команды, занявшие 1 и 2 места в Кубке В. Кузина.

 Полуфинал
 Глория — Красноярочка — 
 Казаночка — Ростов-Дон — 

  Матч за 3-е место
 Ростов-Дон — Красноярочка — 

 Финал
 Глория — Казаночка —

Финальная часть IX Кубка России

Предварительный раунд 
Команды Премьер-Лиги и два финалиста Кубка В. Кузина делятся на две группы «А» и «Б», игры в группах проводятся турами в один круг. По две сильнейшие команды из группы «А» и «Б» по итогам предварительного раунда выходят в 1/4 финала Кубка России.

Группа А (Санкт-Петербург)

Группа Б (Новосибирск)

Плей-офф 
Посредством жеребьёвки четыре команды Премьер-Лиги, занявших с 1 по 4 места в чемпионате России сезона 2010/11гг. (УГМК, «Спарта энд К», «Надежда», «Динамо» Курск) и команд, занявших в предварительном раунде Кубка России 1-е и 2-е места, определяются пары участников 1/4 финала Кубка России. Команды, победившие в 1/4 финала, выходят в Финал четырёх Кубка России.

Сетка

1/4 финала

Финал четырёх

Полуфинал 

 Лучшие игроки матча: Спарта энд К —  Бекки Хаммон; Надежда —  Елена Данилочкина

 Лучшие игроки матча: УГМК —  Кэндис Паркер ; Динамо —  Наталья Водопьянова

Матч за 3-е место 

 Лучшие игроки матча: Спарта энд К —  Марина Кузина ; Динамо —  Екатерина Лисина

Финал 

 Лучшие игроки матча: УГМК —  Сандрин Груда; Надежда —  Ребекка Брансон

Главный тренер —  Александр Ковалев

 Примечание: Мин — игровое время, Очк — очки, 2-х — 2-х очковые броски (попадание/попытки), 3-х — 3-х очковые броски, Шт — штрафные броски, Под — подборы, АП — атакующие передачи, ПР — перехваты, БШ — блок-шоты, ФО — фолы

Обладатель кубка УГМК 
 Ольга Артешина Светлана Абросимова Сью Берд — MVP финала Татьяна Видмер Сандрин Груда Шай Дорон Анете Екабсоне-Жогота Сандра Линкявичене Деанна Нолан Кэндис Паркер Татьяна Петрушина Мария Степанова Хана ХораковаГлавный тренер —  Альгирдас Паулаускас

Символическая пятерка 
 Лучший защитник турнира -  Бекки Хаммон (Спарта энд К)
 Лучший тяжелый форвард турнира -  Кэндис Паркер (УГМК)
 Лучшая нападающая турнира -  Наталья Жедик (Надежда)
 Лучшая центровая турнира -  Мария Степанова (УГМК)
 Лучший легкий форвард турнира -  Елена Данилочкина (Надежда)

См. также 
 Система женских баскетбольных лиг России
 Чемпионат России по баскетболу среди женщин 2011/2012

Примечания

Ссылки 
 Статистика турнира на сайте РФБ

Кубок России по баскетболу среди женщин
2011 год в баскетболе
2012 год в баскетболе
Спорт в России в 2012 году